USC kan stå för:

 Ulster Special Constabulary, en polisstyrka i Nordirland.
 United Somali Congress, en rebellrörelse i Somalia
 United States Code, kodifierad lagsamling som ges ut av USA:s representanthus.
 University of Southern California, universitet i Los Angeles, Kalifornien, USA.
 University of San Carlos, universitet i Cebu City, Filippinerna.